Just Can't Get Enough (Chippendales), een film over het ontstaan van de Chippendales
 Just Can't Get Enough (Depeche Mode), een nummer van Depeche Mode
 Just Can't Get Enough (The Black Eyed Peas), een nummer van The Black Eyed Peas

Zie ook 
 Can't Get Enough (doorverwijspagina)